Kopanki ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kopanki (Opalenica), Ort in der Gmina Opalenica, Powiat Nowotomyski, Woiwodschaft Großpolen, bis 1919: Kopanke, 1939 bis 1945: Sandorf, Kreis Neutomischel, Posen
 Kopanki (Purda), Ort in der Gmina Purda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kopanken, Kreis Allenstein, Ostpreußen

Siehe auch:
 Kopanka